

Дубровське — село, Лопатинський район, Пензенська область
 Дубровське — село, Ічалківський район, Мордовія

Див. також 
 Дібрівське
 Дубровка
 Дубровське озеро